Сергей Николаевич Будалов () — советский легкоатлет, специалист по прыжкам в высоту. Выступал за сборную СССР по лёгкой атлетике в 1970-х годах, победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Монреале. Представлял Московскую область и спортивное общество «Спартак». Мастер спорта СССР международного класса. Впоследствии — тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Сергей Будалов родился 7 августа 1949 года в Иваново.

Занимался лёгкой атлетикой в ивановской Детско-юношеской спортивной школе, позже состоял в добровольном спортивном обществе «Спартак», был подопечным тренеров В. Дьячкова и А. Готовкина. Окончил Смоленский государственный институт физической культуры (1973).

Первого серьёзного успеха на взрослом всесоюзном уровне добился в сезоне 1970 года, когда на чемпионате СССР в Минске превзошёл всех своих соперников в прыжках в высоту и завоевал золотую медаль.

В 1971 году одержал победу на зимнем чемпионате СССР в Москве, с результатом в 2,11 метра занял восьмое место на чемпионате Европы в помещении в Софии.

На чемпионате СССР 1973 года в Москве вновь был лучшим в прыжках в высоту.

В 1974 году добавил в послужной список награду серебряного достоинства, полученную на зимнем чемпионате СССР в Москве — здесь уступил только москвичу Владимиру Абрамову. Весной того же сезона за выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

На чемпионате СССР 1976 года в Киеве занял первое место с личным рекордом — 2,25 метра. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Монреале — взял планку в 2,21 метра, расположившись в итоговом протоколе соревнований на четвёртой строке.

После окончания спортивной карьеры в 1977 году, работал старшим редактором Главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

В 1979 году окончил спецотделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Работал спортивным комментатором по легкой атлетике на

Олимпиаде 80 в Москве,на  Чемпионатах Европы, Кубков Мира, Чемпионатах СССР.

В 1988  году с отличием закончил ВШТ(Высшая школа тренеров) при ГЦОЛИФК.

Впоследствии проявил себя как тренер по лёгкой атлетике, работал в спортивной школе олимпийского резерва «Юность Москвы». Отличник физической культуры и спорта (2009).

Примечания 

Прыгуны в высоту СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Московской области
Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Тренеры России по лёгкой атлетике
Спортсмены Ивановской области